La Première Division 1920-1921 è stata la 11ª edizione del massimo campionato lussemburghese di calcio. La stagione è iniziata il 26 settembre 1920 edl è terminata il 13 marzo 1921. La squadra Jeunesse Esch ha vinto il titolo per la prima volta nella sua storia.

Formula 
2 punti alla vittoria, un punto al pareggio, nessun punto alla sconfitta.
Le 6 squadre partecipanti si affrontano in un girone di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate.Le ultime due squadre classificate retrocedono direttamente in 2. Division.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Lussemburgo 1920-1921
      Retrocesse in 2. Division 1921-1922

Tabellone

Calendario

Note

Bibliografia

Voci correlate 
Promotion 1920-1921

Collegamenti esterni 
  auf eluxemburgensia.lu der Nationalbibliothek Luxemburg
 
 
 
 

Calcio nel 1919
Calcio nel 1920
1919